Termin MACH ima više značenja.

 Kaspaza-8, enzim
 Mahov broj, mera brzine bazirana na brzini zbuka